L’Office national des routes (ONR) est une entreprise publique de la République démocratique du Congo, active dans l'entretien et l'amélioration des routes, ponts et bacs du pays.

Voir aussi 
 Transport en République démocratique du Congo
 Route nationale du Congo-Kinshasa

 
Entreprise publique de la république démocratique du Congo
Organisation nationale pour les transports